Сну́ки () — англоязычное прозвище.

Люди 
  (1919 или 1921 — 2006; наст. имя Джеймс Эдвард Прайор) — американский исполнитель Чикагского блюза на губной гармонике.
  (род. 1966; наст. имя Мария Милагрос Сумаяо Серна) — филиппинская актриса кино и телевидения.
 Снуки (род. 1987; наст. имя Николь Элизабет Полицци) — чилийско-американская телевизионная персона, телеведущая, писательница, рестлер и танцовщица.
 Янг, Снуки (1919—2011; наст. имя Юджин Эдвард Янг) — американский джазовый трубач.

См. также 
 Снук
 Снука
 Снукер